True Believers — четвёртый студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Дариуса Ракера (певца из группы Hootie & The Blowfish), изданный 21 мая 2013 года на студии Capitol Nashville.

История 
Альбом вышел 21 мая 2013 года на студии Capitol Nashville.

Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий:  Allmusic, Music Is My Oxygen''', The Oakland Press, Roughstock, USA Today, Taste of Country.True Believers дебютировал на позиции № 1 в кантри-чарте Top Country Albums и на № 2 в Billboard'' 200 с тиражом 83,000 копий в неделю. Альбом был сертифицирован в золотом статусе RIAA 12 февраля 2014 года. К апрелю 2015 тираж альбома достиг 575,400 копий в США.

Список композиций

Чарты

Годовые итоговые чарты

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кантри-альбомы
Альбомы Capitol Records
Альбомы Дариуса Ракера